

События 
 Ричард Деламейн создаёт круговую логарифмическую линейку.
 Обострение борьбы между Фердинандом и Максимилианом. Отставка Валленштейна.
 Вступление Швеции в Тридцатилетнюю войну. Лето — Густав II Адольф высадил войска в Померании и вступил в переговоры с курфюрстами Бранденбурга и Саксонии. Густав Адольф получает денежные субсидии от Франции. Густав Адольф вытеснил имперские войска из Померании.
 Выход Бергена из состава Ганзы.
 1630—1648 — Князь Трансильвании Дьёрдь I Ракоци.
 Крупное крестьянское движение в Новотаргском старостве (Малая Польша).
 1630—1632 — Голод в местностях Декана и Гуджарата.
 Запрет ввоза в Японию европейской литературы и китайской, что-либо упоминавшей о Европе.
 Основание города Бостон.
 Шейх Момбасы Юсуф-бен-Ахмед возглавил восстание против португальцев и перебил всех португальцев в Момбасе.
 Племена фульбе и бамбара восстали и осадили Мали. Последний из царей Мали — Маган — оставил столицу. Конец государства Мали.
 20 мая — «Тарасова ночь» — поражение, нанесённое казаками полякам в окрестностях Переяславля.
 Бунт части татар-чатов во главе с мурзой Тарлавом против русской власти в Сибири. Вооружённые действия русского гарнизона Томска против коалиции чатских татар и Кучумовичей. Мурзой Тарлавом основано село Чингис.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1630 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1630 году

См. также